La línea  es una línea de transporte suburbano perteneciente al STM. 

La 10A  une Montevideo (precisamente la Terminal Baltasar Brum) con la ciudad de Tala en el departamento de Canelones. Es considerada la línea insignia de la empresa, ya que a partir de estos tres puntos o ciudades se determino el nombre de la empresa TPM (Tala - Pando - Montevideo). El destino de ida es Tala y el de vuelta Montevideo.

Referencias 

Líneas de ómnibus suburbanas de Montevideo

Enlaces externos 

 https://www.montevideo.gub.uy/buses/mapaBuses.html / Mapa en línea oficial de IMM en conjunto con MTOP, consulte la ubicación de esta línea en tiempo real.
 http://www.tpm.com.uy/